Арбла́д-ле-Ба () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Рискль. Округ коммуны — Миранд.

Код INSEE коммуны — 32004.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 610 км к югу от Парижа, в 135 км западнее Тулузы, в 65 км к западу от Оша.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 148 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 86 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 60 были экономически активными, 26 — неактивными (показатель активности — 69,8 %, в 1999 году было 70,8 %). Из 60 активных жителей работали 57 человек (35 мужчин и 22 женщины), безработных было 3 (2 мужчин и 1 женщина). Среди 26 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 9 — пенсионерами, 16 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер